Chloraima siculum är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Rudolf Albert von Kölliker 1845. Chloraima siculum ingår i släktet Chloraima, fylumet slemmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
siculum